

Naam 
 Filip, verkorte vorm van de voornaam
 FLIP (schip, 1962), een onderzoeksschip van de US Office of Naval Research
 Flip Hamers, een dp voor Flip Hamers

Muziek
 Flip Records (jaren vijftig), een muzieklabel uit Los Angeles met rhythm & blues en doo-wop
 Flip Records (1994), een Amerikaans platenlabel voor o.m. rockmuziek in California
 Flips, de verkorte naam van The Flaming Lips, een Amerikaanse band sinds 1983
 Lil' Flip (1981), Amerikaans rapper
 Flip (Nils Lofgren) (1985), een muziekalbum van Nils Lofgren
 The Flip (Hank Mobley) (1969), een muziekalbum van jazzsaxophonist Hank Mobley

Sport en entertainment
 Flip (discipline), een discipline in verschillende sporten en acrobatiek
 Flip Animation Festival, een internationaal animatiefestival in Wolverhampton, Engeland
 Flip Skateboards, skateboard- en kledingmerk

Personages en cultuur 
 Flip (stripfiguur), een personage uit de stripreeks Jommeke
 Flipje, een fictief figuur dat als mascotte dient van de stad Tiel
Flipje & Streekmuseum, een museum in Tiel dat gewijd is aan de heemkunde

Internet
 Fast Local Internet Protocol, een internetprotocol
 Freenet Lightweight Irc Program, een plugin voor Freenet voor irc-achtige chat

Zie ook 
 Flipper (doorverwijspagina)